Департамент Хуан-Баутиста-Альберди  () — департамент в Аргентине в составе провинции Тукуман.

Территория — 730 км². Население — 28,2 тыс.человек. Плотность населения — 38,6 чел./км².

Административный центр — Хуан-Баутиста-Альберди.

География 
Департамент расположен на юго-западе провинции Тукуман.

Департамент граничит:
 на севере — с департаментом Рио-Чико
 на северо-востоке — с департаментом Симока
 на востоке — с департаментом Гранерос
 на юго-востоке — с департаментом Ла-Коча
 на юге и западе — с провинцией Катамарка

Административное деление
Департамент включает 3 муниципалитета:

Хуан-Баутиста-Альберди
Эскаба
Вилья-Бельграно

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Тукуман